Camea steht für:

 Camea, ein Suco in der osttimoresischen Hauptstadt Dili
 Camea (Berg) (Foho Camea), ein Berg in dem Suco
 Camea (Fabelwesen), eine mythische Schlange und Namensgeber von Berg und Suco

Siehe auch:
 Kamea (Begriffsklärung)